Grand-Corent é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Grand-Corent apresentava uma população de 123 habitantes, distribuídos por 112 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain